Esistono più persone di nome Steve Riley:

Musica
Steven Riley (1956), batterista heavy metal statunitense, noto per esser stato membro dei W.A.S.P., L.A. Guns e Keel;
Steve Riley, fisarmonicista e leader del gruppo Steve Riley and the Mamou Playboys della Louisiana.

Cinema
Steve Riley, supervisore e tecnico degli effetti speciali, attivo in dozzine di produzioni hollywoodiane dal 1990

Sport
Steve Riley (1952), giocatore dei Minnesota Vikings tra il 1974 e il 1984